Emilio De Sanzuane – paroliere, compositore e editore italiano
 Luciano De Sanzuane – calciatore italiano
 Renato De Sanzuane – pallanuotista italiano